Ruebisa (Dzongkha: ), auch Rubesa geschrieben, ist einer von fünfzehn Gewogs (Blöcke) des Dzongkhags Wangdue Phodrang in Zentralbhutan. 
Ruebisa Gewog ist wiederum eingeteilt in sechs Chiwogs (Wahlkreise). Laut der Volkszählung von 2005 leben in diesem Gewog 1709 Menschen auf einer Fläche von 164 km² in 353 Haushalten.
Die Dzongkhag Administration nennt in ihrem Internetauftritt eine Einwohnerzahl von 3001 Menschen in 305 Haushalten leben.

Der Gewog befindet sich im Südwesten des Distrikts Wangdue Phodrang und erstreckt sich über Höhenlagen zwischen 1200 und .

An staatlichen Einrichtungen gibt es neben der Gewog-Verwaltung
eine Station zur Gesundheitsgrundversorgung (BHU, Basic Health Unit) sowie ein Büro zur Entwicklung erneuerbarer natürlicher Ressourcen (RNR, Renewable Natural Resource centre) und ein Tierkrankenhaus. Außerdem gibt es zwei Grundschulen.

Insgesamt gibt es in diesem Gewog 17 buddhistische Tempel (Lhakhangs), die sich in Staats-, Gemeinde- oder Privatbesitz befinden.

Weblinks 

Gewog in Bhutan
Distrikt Wangdue Phodrang